Orensanz puede referirse a: 

 Ángel Orensanz (Cat.: Àngel Orensanz; * 1951, Larués, Huesca).
 Museo Ángel Orensanz y Artes del Serrablo, un museo etnológico situado en el puente de Sabiñánigo, provincia de Huesca.
 Angel Orensanz Center, Lower East Side, New York City (en).
 Live from Orensanz (en).
 Toni Orensanz (* 1970, Falset), un escriptor, dramaturg y periodista (ca).